Лугбара (High Lugbara, Lugbara) — язык, на котором говорит народ лугбара на западном берегу реки Нил округа Мади-Околло района Аруа провинции Западный Нил на северо-западе Уганды, а также в шести коллективах области Ару Восточной провинции и в округах Аруа, Кобоко, Небби, Ньядри, Юмбе провинции Западный Нил в Демократической Республике Конго.

Диалекты 
Язык аринга, также известный как нижний лугбара, тесно связан и иногда считается диалектом лугбара. Некоторые учёные классифицируют язык лугбара как диалект языка мади, хотя это не общепринято. У лугбара есть диалекты абеджу-азаки, алуру, заки лу, нио, отшо (в ДРК), аруа (стандартный лугбара), марача, терего (амуго) (в Уганде). Также есть южный мади, у которого есть свои диалекты: огоко, околло. Более похож на лугбара, чем на мади (мойо), который носители южного мади не понимают. Диалекты огоко и ригбо более похожи на лугбара, чем на околло; околло считается самым чистым диалектом. Диалекты южного мади на ареалах Огоко, Околло, Ригбо следует рассматривать как диалекты лугбара (SIL 1992 Moru-Ma’di Survey Report). Лексическая схожесть: 85 % между диалектом огоко и аджумани-мади, 83 % между околло и огоко, 80 % между огоко и аруа, 80 % между огоко и мойо, 78 % между огоко и мойо, 76 % между диалектом околло и аруа, 64 % между околло и мойо, 59 % между околло и аджумани (Буне и Ватсон 1999). Диалект южный мади является бесписьменным.

Алфавит

Произношение 
 aa произносится как русское а
 c произносится как русское ч
 dj произносится как русское дж, где «д» звучит тихо
 ee произносится как э
 gb произносится как гб, где «g» звучит тихо. Сочетание gb не имеет аналога в английском языке. То, что выделяется в этих суданских языках, особым образом произносятся 'kp, gb,'d,'b,'y,'w.
 i произносится ближе к русскому ы
 oa произносится как оа в русском языке
 oo произносится как оо в русском языке
 uu произносится как уу в русском языке
 z произносится как дж после n. В большинстве случаев произносится как з и когда буква располагается вначале слова.

Примечания

Ссылки 

 Лугбара
 Южный мади

Языки Демократической Республики Конго
Языки Уганды